Тикарадзе — грузинская фамилия. Известные носители:

 Тикарадзе, Екатерина (род. 1976) — грузинский политический и государственный деятель.
 Давид (Тикарадзе) (род. 1963) — епископ Грузинской православной церкви.